Lande rangordnet efter indkomstfordeling er baseret på Gini-koefficienter. Jo højere Ginikoefficient, desto mere ulige er indkomstfordelingen. Gini-koefficienten er Gini-indekset divideret med 100. En talværdi på 100 (Gini-indeks) eller 1 (Gini-koefficient) repræsenterer den mest skæve fordeling (f.eks. af indkomster), der er mulig. En talværdi på 0 udgør den mest lige fordeling, der er mulig. Gini-indekset er således et samlet udtryk for indkomstulighed i et samfund, målt som procentandel af den maksimale ulighed.

En række forskellige organisationer opgør uligheden i indkomstfordelingen, såvel i enkeltlande som Danmark som internationalt (se nærmere under Indkomstfordeling). Eurostat, OECD og Verdensbanken laver således internationale sammenligninger baseret på opgørelser af Gini-koefficienten.

EU-landene rangordnet efter indkomstfordeling 

EU's statistiske organisation Eurostat offentliggør hvert år Gini-indekset for den disponible indkomst for medlemslandene. I tabellen er vist rangordningen for 2015. Danmark var i 2001 sammen med Slovenien det mest lige land blandt de undersøgte medlemslande med et Gini-indeks på 22, men befinder sig i 2015 på en niendeplads med et Gini-indeks på 27,4. Gennemsnittet for Gini-indekset for alle EU's 28 medlemslande var 31,0 i 2015.

Global rangordning af lande efter indkomstfordeling 

En mere fuldstændig fortegnelse af verdens lande, rangeret efter uligheden i den nationale indkomstfordeling, offentliggøres af FN's udviklingsorganisation UNDP. Dataene heri kommer fra Verdensbanken. Landene i tabellen er nummereret efter deres indbyrdes placering i UNDP's Inequality-adjusted Human Development Index ("ulighedsjusteret indeks for menneskelig udvikling") (IHDI). Uligheden i indkomstfordelingen er opgjort ud fra tre forskellige ulighedsmål. Udover Gini-indekset er det kvintilforholdet, dvs. hvor mange gange større indkomsten hos den rigeste femtedel af befolkningen er i forhold til den fattigste femtedels indkomst, og det såkaldte Palmaforhold, der måler indkomsten hos den rigeste tiendedel af befolkningen i forhold til de fattigste 40 procents indkomster. Det er opkaldt efter den chilenske økonom Gabriel Palma, der fandt, at middelklassens indkomster stort set altid udgjorde omkring halvdelen af et lands bruttonationalindkomst, mens den anden halvdel blev delt mellem de rigeste 10 % og de fattigste 40 %, men den indbyrdes andel for hver af de sidstnævnte to grupper varierede meget fra land til land.

Ifølge denne undersøgelse var Danmark i perioden 2010-15 det 16. mest lige land i verden, målt på Gini-indeksets størrelse.

Se også 
 Økonomisk ulighed
 Indkomstfordeling
 Danmarks økonomi
 Fordelingspolitik

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Økonomi- og indenrigsministeriet: Fordeling og incitamenter 2017. 
 De Økonomiske Råd (2016): Indkomst- og formuefordeling. Kapitel V i Dansk Økonomi, efterår 2016. København.
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Fordeling & levevilkår 2017.
 OECD (2011): Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising.
 OECD (2015): In It Together: Why Less Inequality Benefits All.

Nationaløkonomi
Internationale ranglister